Каррисоса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 45 км². Население — 1466 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля